Dionaea može označavati:
 Dionaea (Animalia), rod kukaca iz porodice Tachinidae
 Dionaea (Plantae), biljni rod iz porodice Droseraceae